Dans l'œuvre de , Dáin II (2767 - 3019 du Troisième Âge), surnommé Pied d'Acier () est un Nain, souverain du royaume nain des Collines de Fer, puis de l'Erebor de 2941 à sa mort en 3019. Il est notamment illustre pour avoir mis à mort l'orque Azog. Il est également remarquable pour sa sagesse, renonçant au royaume de Khazad-dûm par deux fois, d'abord devant la menace du Fléau de Durin puis devant les tentatives de corruption de Sauron.

Caractéristiques

Nom 
Comme l'ensemble des noms des nains présents dans Bilbo le Hobbit, « Dáin » est un nom norrois qui provient de la Dvergatal, une liste de nains de la mythologie scandinave, présente dans les textes de la Völuspá et du Gylfaginning. Il apparait orthographié Dáinn, littéralement « ressemblant à un mort ».

Dans le brouillon du chapitre «  », Rateliff note que la phrase  augure sans doute le futur surnom Pied d'Acier () de Dáin.

Comme tous les noms des nains, « Dáin » est la traduction en norrois de son nom externe en langage des Hommes de Dale. Son nom khuzdul est tenu secret pour les autres races.

Description

Généalogie

Histoire 
En 2770, après le sac de l'Erebor par le dragon Smaug, Grór, frère du roi déchu Thrór, avait fondé avec une partie des survivants une colonie exploitant les riches mines des Collines de Fer. C'est là que le futur  nait en . Il est le fils de Náin et petit-fils de Grór, et donc cousin de . 

En 2793, trois ans après le meurtre de Thrór en Moria par l'orque Azog, les Nains entament une guerre de vengeance de six années dans les monts Brumeux contre les orques. Le contingent des Collines de Fer n'est pas mené par Grór, trop vieux, mais par son fils Náin. Lors de la bataille d'Azanulbizar, c'est cette armée qui change le cours de la bataille. Dáin, qui n'est alors âgé que de trente-deux ans, ce qui est très jeune pour un Nain, y participe cependant. Il s'y illustre particulièrement, tuant Azog, qui vient d'abattre son père Náin. Seul de l'armée des Nains, il se tient à la porte de la Moria, et refuse d'entrer et de rétablir l'antique royaume de Khazad-Dûm, comme le propose , chef de la lignée de Dúrin. Il semble avoir perçu la présence maléfique du Balrog :

Après la fin de la guerre, il revient aux Collines de Fer, et six ans plus tard, en 2805, succède à son grand-père à la tête de la colonie naine. Il y règne en paix jusqu'en 2941. Cette année-là, son cousin  lui envoie, via des corbeaux, un message inattendu : il est assiégé dans l'Erebor reconquis, par les hommes d'Esgaroth et les Elfes de la Forêt Noire, et Smaug est mort. Dáin accourt aussitôt avec cinq cents Nains armés et surprend les armées des Hommes et des Elfes. Les négociations échouant, la colonne naine tente de forcer le blocus de la Montagne, et la bataille s'engage. L'arrivée impromptue de l'armée des gobelins menés par Bolg, fils d'Azog, amène cependant les trois peuples à s'allier contre ce nouvel ennemi. La bataille des Cinq Armées s'ensuit, qui voit notamment la mort du nouveau Roi sous la Montagne, , et de ses deux neveux, Kíli et Fíli. Dáin devient donc l'aîné du peuple de Dúrin et Roi sous la Montagne.

L'Erebor redevient riche et puissant sous son règne, s'appuyant sur l'amitié des hommes de Dale. Quelque temps avant la guerre de l'Anneau, il a la sagesse de refuser les offres de Sauron qui lui propose de lui rendre trois des Sept anneaux des Nains, ainsi que la Moria comme royaume, en échange de renseignements sur le hobbit Bilbo, à la suite de quoi il envoie Glóin et son fils Gimli le représenter au Conseil d'Elrond. Durant la guerre de l'Anneau, la Montagne Solitaire est attaquée par les Orientaux, et Dáin combat farouchement malgré son âge avancé (). Le , il périt adossé à la montagne juste après la mort du Roi Brand de Dale dont il protège le corps pendant une grande partie de la bataille. Son fils  Heaume-de-Pierre lui succède.

Création et évolution 
La première apparition du personnage de Dáin a lieu dans le brouillon des chapitres 14 et 15 de Bilbo le Hobbit, alors intitulé chapitre b «  ». 

Le personnage de Dain Pied-de-Fer apparaît dans Bilbo le Hobbit, puis dans Le Seigneur des anneaux dans le . Un développement lui est consacré dans , et on le retrouve dans les Contes et légendes inachevés.

Critique et analyse 
Selon Rateliff, Dáin joue  dans Bilbo le Hobbit. Son rôle est de combler le manque créé par Thorin après qu'

Selon Tom Shippey, Dáin .

Adaptations et héritages 
Dans La Bataille des Cinq Armées, troisième volet de l’adaptation du Hobbit par Peter Jackson, Dain Pied d'acier est interprété par l'acteur Billy Connolly.

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .
 
 
 
 .

Nain de la Terre du Milieu
Personnage du Hobbit
Centenaire de fiction
Roi de fiction